Ви́димость — это зрительное восприятие объектов, обусловленное существованием яркостных и цветовых различий между объектами и фоном, на котором они проецируются.
 Видимость — геометрическая абстракция реального понятия видимости.
 Видимость — свойство языка UML, которое определяется для элементов контейнера в целях спецификации использования данных элементов внешними классификаторами.
 Атмосферная видимость — возможность различать зрением удалённые объекты, отделённые от наблюдателя слоем воздуха той или иной мутности.
 Видимость на взлётно-посадочной полосе — понятие используется применительно к взлётно-посадочной полосе.

См. также 
 Кажимость — видимость, обманчивый вид, обманчивое представление.
 Область видимости — часть программы, в пределах которой идентификатор, объявленный как имя некоторой программной сущности, остаётся связанным с этой сущностью.